Ульманн — фамилия. Известные носители:
 Ульманн, Виктор
 Ульманн, Миха